Лантьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Сосновского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сосновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 30,5 км, до центра муниципального образования Сосновки — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Починок-1, Ваталино, Мормужево, Левино, Погорелово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района